Това е списък на произведенията на Зигмунд Фройд, издадени на немски, английски език и български език. По-долу е представен списък на книгите издадени на български език.

На български език 
На български език са издавани отделни книги на Зигмунд Фройд, но никога не е осъществен цялостен превод на неговите събрани съчинения.

 „Върху психоанализата“. Пет лекции, държани по случай 20-годишнината на Clark University in Worchester през септември 1909 г., София, Пряпорец, 1927
 Несъзнатото, София, 1932 (София: Доверие)
 Въведение в психоанализата, печатница Изгрев, 1947
 Въведение в психоанализата, Изд. Наука и изкуство, 1990
 Анимизъм, магия и всесилие на мисълта, 1991, Философска мисъл, № 3, с. 79 – 90.
 Ерос и култура, Изд. Евразия-Абагар, 1991
 Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991
 Психология на сексуалността, Изд. Христо Ботев, 1991
 Естетика, изкуство, литература, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991
 Един спомен от детството на Леонардо, Бряг Принт, 1991
 Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и Изкуство, 1992
 Тотем и табу, Изд. Евразия-Абагар, 1992
 Тълкуване на сънищата, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 1994
 Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993
 Психоанализата: Теория и Практика, Евразия, 1993
 Детската душа, Изд. Евразия, 1993, 1994
 Тайната на живота, Изд. Евразия, 1993
 Неврозите: Произход и лекуване, Изд. Евразия, 1993
 Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994
 Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 1998
 Нови уводни лекции в психоанализата, Изд. Евразия, 1994
 Психология на религията, Изд. Евразия, 1994
 Въжделение и страдание, Изд. Наука и изкуство, 1996
 Фантазии и сънища, Изд. Екслибрис, 1996
 Увод в психоанализата: Осн. курс лекции, Изд. Евразия, 1996
 Сънища и телепатия (Трудове по метапсихология), Изд. Евразия-Абагар, 1996
 Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997
 Аз и То: Природата на несъзнаваното, Изд. Евразия, 1997
 Катарзис, Изд. Евразия, 1997
 Психоанализа: Теория и терапия (3 текста), Изд. къща КХ – Критика и хуманизъм, 2003
 Психичните качества, сп. „Философия“, бр. 6, 2004, с. 15 – 19.
 5-те случая: случай 1: Дора: Фрагмент от анализата на един случай на хистерия. Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2009
 5-те случая: случай 2: Човекът плъх: Бележки относно един случай на натраплива невроза, Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2010
 5-те случая: случай 4: Председателят Шребер: Психоаналитични бележки върху един автобиографично описан случай на параноя. Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2012
 5-те случая: случай 3: Малкият Ханс: Анализа на фобията на едно петгодишно момче. Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2011
 5-те случая: случай 5: Човекът Вълк: Из историята на една инфантилна невроза. С допълнение от Рут Мак Брънзуик. Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2013
 Тотем и табу: Някои сходства в психичния живот на диваците и невротиците. Изд. къща КХ – Критика и хуманизъм, 2013 (нов пълен превод)
 Лекции за въведение в психоанализата, Изд. Колибри, 2013 (пълно издание, включващо лекция XXIX и XXX)
 Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014
 Ерос и култура. Неудовлетвореността от културата, Изд. Дамян Яков, 2015 (преиздание на изданието от 1991, същия преводач)
 Психология на сексуалността, Изд. Колибри, 2015 (друг превод)
 5-те случая: случай 0: Анна О: Към психотерапия на хистерията, съвместно с Йозеф Бройер. Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2016
 Изкуство и литература, Изд. Колибри, 2017
 Четири основни текста, Изд. Критика и хуманизъм, 2018
 Текстове за културата, Изд. Критика и хуманизъм, 2019
 Тълкуване на сънищата, Изд. Колибри, 2020 (с допълнения на Фройд от по-късни издания)
 За сънищата, Изд. Фама+, 2021

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд 
В таблицата по-долу са представени всички преводи на български език направени от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език (т.нар. Gesammelte Werke), както и някои преводи направени по Studien Ausgabe. Отбелязани са точните страници в немското издание и българското издание, като за улеснение е добавено и на кои томове от английския еквивалент на Стандартното издание отговарят преводите с описани страници. В последната колона бележки се отбелязват някои особености по отношение на българските преводи. С удебелен шрифт е дадено кои произведения на Зигмунд Фройд на немски език не са преведени на български език. Българските преводи, ако има повече от един са подредени по хронологичен ред като водещо в описанието е съдържанието на немските томове от Събраните съчинения, а не на българските преводи.

1 том

2 и 3 том

4 том

5 том

6 том

7 том

8 том

9 том

10 том

11 том

12 том

13 том

14 том

15 том

16 том

17 том

18 том

Събрани съчинения на немски език 
На немски език съчиненията на Зигмунд Фройд са издадени в 18 тома, като 18-ия том съдържа индекс и библиография на останалите 17 тома (Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. 17 Bände, dazu ein Registerband (Bd. 18)). По-късно е издаден том, съдържащ статии, реферати, записки и други на Фройд от периода 1885 – 1938 г.

 Том 1: Werke aus den Jahren 1892 – 1899/Съчинения от периода 1892 – 1899
 Том 2 и 3: Die Traumdeutung / Über den Traum 1900 – 1901 /Тълкуване на сънищата/За съновидението 1900 – 1901
 Том 4: Zur Psychopathologie des Alltagslebens 1901/Психопатология на всекидневния живот 1901
 Том 5: Werke aus den Jahren 1904 – 1905/ Съчинения от периода 1904 – 1905
 Том 6: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten 1905/ Хуморът и неговото отношение към несъзнаваното 1905
 Том 7: Werke aus den Jahren 1906 – 1909/ Съчинения от периода 1906 – 1909
 Том 8: Werke aus den Jahren 1909 – 1913/ Съчинения от периода 1909 – 1913
 Том 9: Totem und Tabu 1912/ Тотем и табу 1912
 Том 10: Werke aus den Jahren 1913 – 1917/ Съчинения от периода 1913 – 1917
 Том 11: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 1916 – 1917/ Лекции за въведение в психоанализата 1916 – 1917
 Том 12: Werke aus den Jahren 1917 – 1920/ Съчинения от периода 1917 – 1920
 Том 13: Werke aus den Jahren 1920 – 1924/ Съчинения от периода 1920 – 1924
 Том 14: Werke aus den Jahren 1925 – 1931/ Съчинения от периода 1925 – 1931
 Том 15: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 1933/ Нови уводни лекции по психоанализа 1933
 Том 16: Werke aus den Jahren 1932 – 1939/ Съчинения от периода 1932 – 1939
 Том 17: Schriften aus dem Nachlass/
 Том 18: Gesamtregister der Bände I-XVIII/ Пълен регистър на томове I-XVIII
 Freud, S. (1987). Gesammelte Werke: Texte aus den Jahren 1885 bis 1938, 1 – 905. S. Fischer Verlag.

Стандартно издание на английски език 
На английски език трудовете на Фройд са издадени под името Стандартно издание на пълните психологически трудове на Зигмунд Фройд (The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud). То се състои от 24 тома, като последния 24-ти том съдържа индекс и библиография. Редакторът на стандартното издание е психоаналитика Джеймс Стрейчи.

 Strachey, J. (1966). Volume I (1886 – 1899): Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts./ Предпсихоаналитични публикации и непубликувани чернови.
 Strachey, J. (1955). Volume II (1893 – 1895): Studies on Hysteria./ Изследвания върху хистерията.
 Strachey, J. (1962). Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications./Ранни психоаналитични публикации.
 Strachey, J. (1953). Volume IV (1900): The Interpretation of Dreams (First Part)./Тълкуване на сънищата (първа част).
 Strachey, J. (1953). Volume V (1900 – 1901): The Interpretation of Dreams (Second Part) and On Dreams./Тълкуване на сънищата (втора част) и За съновидението.
 Strachey, J. (1960). Volume VI (1901): The Psychopathology of Everyday Life./Психопатология на всекидневния живот.
 Strachey, J. (1953). Volume VII (1901 – 1905): A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works./Случай на хистерия, Три есета по теория на сексуалността и други работи.
 Strachey, J. (1960). Volume VIII (1905): Jokes and their Relation to the Unconscious./Хуморът и неговото отношение към несъзнаваното.
 Strachey, J. (1959). Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works./Градива на Йенсен и други работи.
 Strachey, J. (1955). Volume X (1909): Two Case Histories (‘Little Hans’ and the ‘Rat Man’)./Две истории на случаи (Малкият Ханс и Човекът-плъх).
 Strachey, J. (1957). Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works./Пет лекции по психоанализа, Леонардо да Винчи и други работи.
 Strachey, J. (1958). Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works./Случаят на Шребер, статии за техниката и други работи.
 Strachey, J. (1955). Volume XIII (1913 – 1914): Totem and Taboo and Other Works./Тотем и табу и други работи.
 Strachey, J. (1957). Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works./За историята на психоаналитичното движение, статии за метапсихология и други работи.
 Strachey, J. (1963). Volume XV (1915 – 1916): Introductory Lectures on Psycho-Analysis (Parts I and II)./Лекции за въведение в психоанализата (Част I и II).
 Strachey, J. (1963). Volume XVI (1916 – 1917): Introductory Lectures on Psycho-Analysis (Part III)./Лекции за въведение в психоанализата (Част III).
 Strachey, J. (1955). Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works./Детски неврози и други работи.
 Strachey, J. (1955). Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works./Отвъд принципа на удоволствието, психология на масите и други работи.
 Strachey, J. (1961). Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works./ Аз и То и други работи.
 Strachey, J. (1959). Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works./Автобиография, задръжка, симптом и страх, Въпросът за лаическата анализа и други работи.
 Strachey, J. (1961). Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works./Бъдещето на една илюзия, Неудовлетворението от културата и други работи.
 Strachey, J. (1964). Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works./Нови уводни лекции в психоанализата и други работи.
 Strachey, J. (1964). Volume XXIII (1937 – 1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works./ Мойсей и монотеизма, Очерк по психоанализа и други работи.
 Strachey, J. (1974). Volume XXIV: Indexes and Bibliographies./Индекси и библиография.

Бележки

Литература 
 Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. 17 Bände, dazu ein Registerband (Bd. 18) und ein Band mit Nachträgen (Bd. 19). Hrsg. v. Anna Freud u. a. Zuerst erschienen bei Imago, London 1940 – 1952, Registerband 1968, Nachtragsband 1987, mehrere Auflagen; Nachdruck beim Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-596-50300-0 („Imago-Ausgabe“; umfassendste Edition von Freuds Schriften, nach dieser Ausgabe wird am häufigsten zitiert).
 Studien Ausgabe in zehn bände mit eine ergänzungs band. Herausgegeben von Alexander Mitscherlich, James Strachey und Angela Richards. Mitherausgeberin des Ergänzungs bandes Ilse Grubrich-Simitis.
 The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Translated from the German under the General Editorship of James Strachey. In collaboration with Anna Freud. Assisted by Alix Strachey and Alan Tyson, 24 volumes. Vintage, 1999. ISBN 0-09-929622-5

Външни препратки 
 Съдържание на 18-те тома на Събраните съчинения на Зигмунд Фройд
 Линк за сваляне на 18-те тома на Събраните съчинения на немски език
 Пълна библиография на писанията на Зигмунд Фройд

Психоаналитична теория
Зигмунд Фройд
Фройд, Зигмунд